Plusieurs basiliques en France ont été nommées basilique Notre-Dame-d’Espérance :
 la basilique Notre-Dame-d’Espérance de Charleville-Mézières (également ancienne cathédrale, pendant une journée) ;
 la basilique Notre-Dame-d’Espérance de Saint-Brieuc.

On doit noter la confusion possible avec :
 la basilique Notre-Dame de l’abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux, commune d’Estinnes, en Belgique ;
 la basilique Notre-Dame-de-Pontmain à Pontmain en France, nommée d’après l’apparition mariale de 1871, qui peut aussi être appelée « basilique Notre-Dame-de-l’Espérance ».

Voir aussi 
 Congrégation Notre-Dame-d’Espérance
 
 

NotreDameEspérance
~NotreDameEspérance